Op het US Open 2021 tennistoernooi speelden de vrouwen het enkelspel van 30 augustus tot en met 11 september 2021 in het USTA Billie Jean King National Tennis Center te New York.

Toernooisamenvatting 
De Japanse titelverdedigster Naomi Osaka was het derde reekshoofd. In de derde ronde werd zij uitge­scha­keld door de Canadese Leylah Fernandez.

Ook de als eerste geplaatste Ashleigh Barty sneuvelde in de derde ronde, in een verrassende ontmoeting met de Amerikaanse Shelby Rogers waarin de Australische enkele malen slechts twee punten verwijderd was van de partijzege, maar deze uiteindelijk in de derde set tiebreak toch uit handen gaf.

Voor het eerst sinds Serena Williams (17 jaar) en Martina Hingis (18 jaar) in 1999 stonden er op het US Open twee tieners tegenover elkaar in de eindstrijd. Kwalificante Emma Raducanu uit het Verenigd Koninkrijk (18 jaar) won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de eveneens ongeplaatste Canadese Leylah Fernandez (19 jaar) in twee sets. Als eerste kwalificatiespeler (m/v) in de geschiedenis van het open tijdperk bereikte Raducanu een grandslamfinale. Het US Open was pas het tweede grandslamtoernooi waaraan zij deelnam. In haar tien gespeelde partijen (drie bij de kwalificaties, zeven in het hoofdtoernooi) verloor zij geen set. De laatste Britse speelster vóór haar die het US Open won was Virginia Wade in 1968.

Deelneemsters uit de Lage Landen:
 Elise Mertens (B), als 15e geplaatst, wist door te dringen tot de vierde ronde, alwaar zij ten prooi viel aan haar voormalige dubbelspelmaatje Aryna Sabalenka.
 Alison Van Uytvanck (B) strandde in de eerste ronde.
 Arantxa Rus (NL) verloor eveneens haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Grandslamdebutantes 
Acht speelsters namen voor het eerst deel aan een grandslamtoernooi:
 Deze vijf veroverden zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel:
  Cristina Bucșa
  Dalma Gálfi
  Valentini Grammatikopoulou
  Rebeka Masarova
  Nuria Párrizas Díaz
 Deze drie kregen een wildcard:
  Ashlyn Krueger
  Emma Navarro
  Alycia Parks

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 Toernooischema US Open
  Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2021